Chittagong, ciutat de Bangladesh.
 Districte de Chittagong, divisió administrativa de la divisió de Chittagong a Bangladesh.
 Chittagong Hill Tracts, territori autònom de Bangladesh.
 Divisió de Chittagong, entitat administrativa de primer nivell de Bangladesh.
 República de Chittagong, efímer estat que va existir entre el 1930 i el 1933.